Il doppio del torneo di tennis FSP Gold River Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Asia Muhammad e Yasmin Schnack che hanno battuto in finale Kaitlyn Christian e Maria Sanchez 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Jessica Pegula /  Marie-Ève Pelletier (quarti di finale)
 Asia Muhammad /  Yasmin Schnack (Campionesse)

 Maria Fernanda Alves /  Valerija Solov'ëva (semifinali) 
 Elena Bovina /  Gabriela Paz (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

FSP Gold River Women's Challenger 2012